Carina Paganini Damm  (Vila Velha, 7 de fevereiro de 1979) é uma lutadora de MMA brasileira. Ela é irmã do também lutador Rodrigo Damm.

Carreira 
Damm começou a praticar Jiu-jitsu brasileiro aos 15 anos e mais tarde aprendeu capoeira.

Sua primeira luta profissional ocorreu em 2004 no seu estado natal, Espírito Santo, vencendo por finalização.

A primeira luta em solo estrangeiro ocorreu em 2006 no Japão onde venceu a japonesa Miku Matsumoto por finalização. Porém, um mês depois, em uma revanche, perdeu por decisão unânime para Matsumoto.

Em abril de 2008, Damm foi pega no exame anti-doping por uso de nandrolona, ​​segundo a "Comissão Atlética do Estado da Califórnia" nos testes realizados após a sua vitória por finalização sobre Sofie Bagherdai, em Los Angeles. Ela foi a primeira lutadora de MMA que enfrentou acusações de uso de substâncias proibidas nos Estados Unidos sendo posteriormente suspensa por um ano e multada em 2.500 dólares.

Em 2009 e 2010, Carina lutou nos dois principais eventos do Brasil, Jungle Fight e Bitetti Combat vencendo ambas as lutas por nocaute técnico.

Especulou-se que Carina iria fazer sua estréia no Bellator, em meados de 2010, porém, foi definido que ela lutaria pelo Strikeforce, o que aconteceu em 13 de agosto de 2010 perdendo para a japonesa Hitomi Akano por finalização.

Damm iria lutar no evento "Fury 2" em 9 de outubro de 2010 em Macau. No entanto, o evento foi cancelado em 7 de outubro por um dos promotores e os lutadores foram temporariamente presos.

Depois de três derrotas consecutivas no exterior, Carina voltou a lutar no Brasil em 2011, vencendo ambos os combates por finalização.

Em novembro de 2011 estava programada a volta de Carina em uma luta no exterior onde enfrentaria a campeã do Bellator Zoila Gurgel, entretanto a luta não valeria o título. Porém, em 20 de outubro a luta foi cancelada devido a uma contusão de Zoila Gurgel.

Vida pessoal 
Carina é casada com o também lutador Luis Santos, conhecido como "Sapo".
Ela é a irmã mais velha do também lutador Rodrigo Damm.

Cartel no MMA 

|-
| Vitória
|align=center|17-6
|  Sheila Amazonia
| Finalização (chave de braço)
| Iron Man Championship 10
| 21/07/2011
|align=center| 1
|align=center| N/A
| Salinópolis, Pará
|
|-
| Vitória
|align=center |16-6
|  Maguila Deize
| Finalização (americana)
| Amazon Fight 8
| 27/05/2011
|align=center| 1
|align=center| 2:41
| Belém, Pará
|
|-
| Derrota
|align=center|15-6
|  Tara LaRosa
| Finalização (chave de calcanhar)
| Shark Fights 14: Horwich vs. Villefort
| 11/03/2011
|align=center| 2
|align=center| 0:28
| Lubbock, Texas
|
|-
| Derrota
|align=center|15-5
| Cat Zingano
| Nocaute Técnico (socos e cotoveladas)
| Crowbar MMA: Winter Brawl
| 10/12/2010
|align=center| 2
|align=center| 3:37
| Grand Forks, Dakota do Norte
|
|-
| Derrota
|align=center|15-4
|  Hitomi Akano
| Finalização (triângulo de perna)
| Strikeforce Challengers: Riggs vs. Taylor
| 13/08/2010
|align=center| 2
|align=center| 1:48
| Phoenix, Arizona
|
|-
| Vitória
|align=center|15-3
|  Aline Sério
| Nocaute Técnico (Socos)
| Jungle Fight 17: Vila Velha
| 27/02/2010
|align=center| 1
|align=center| 3:42
| Vila Velha, Espírito Santo
|
|-
| Vitória
|align=center|14-3
|  Vanessa Maguila
| Finalização (chave de braço)
| Vila Velha Fight Combat
| 10/01/2010
|align=center| 1
|align=center| N/A
| Vila Velha, Espírito Santo
|
|-
| Vitória
|align=center|13-3
|  Daiana Silva Dos Santos
| Nocaute Técnico (socos)
| Bitetti Combat MMA 5
| 12/12/2009
|align=center| 3
|align=center| 3:27
| São Paulo, Brasil
|
|-
| Vitória
|align=center|12-3
|  Kalindra Carvalho Faria
| Nocaute Técnico (interrupção do córner)
| X-Combat Ultra MMA
| 20/09/2009
|align=center| 2
|align=center| N/A
| Espírito Santo, Brasil
|
|-
| Vitória
|align=center|11-3
|  Ana Maria
| Nocaute (socos)
| Midway Superfight Vitoria
| 7/12/2008
|align=center| 3
|align=center| 3:53
| Vitória, Espírito Santo
|
|-
| Vitória
|align=center|10-3
|  Ana Maria
| Decisão (unânime)
| Prime: MMA Championship 3
| 1/07/2008
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Salvador, Bahia
|
|-
| Vitória
|align=center|9-3
|  Lashonda Knox
| Nocaute (joelhadas)
| Freestyle Combat Challenge 35
| 3/5/2008
|align=center| 1
|align=center| 0:11
|  Racine, Wisconsin
|
|-
| Vitória
|align=center|8-3
|  Sofie Bagherdai
| Finalização (chave de braço)
| FFF 4: Call of the Wild
| 3/4/2008
|align=center| 2
|align=center| 1:52
|  Los Angeles, Califórnia
|
|-
| Vitória
|align=center|7-3
|  Jessica Aguilar
| Decisão (unânime)
| BodogFight: Vancouver
| 25/8/2007
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|  Vancouver, Colúmbia Britânica
|
|-
| Vitória
|align=center|6-3
|  Molly Helsel
| Decisão (maioria)
| BodogFight: Costa Rica Combat
| 16/2/2007
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|  Costa Rica
|
|-
| Derrota
|align=center|5-3
|  Rosi Sexton
| Finalização (chave de braço)
| BodogFight: Clash of the Nations
| 16/12/2006
|align=center| 1
|align=center| 4:15
|  São Petersburgo, Rússia
|
|-
| Derrota
|align=center|5-2
|  Miku Matsumoto
| Decisão (unânime)
| MARS 4: New Deal
| 26/08/2006
|align=center| 2
|align=center| 5:00
|  Tóquio, Japão
|
|-
| Vitória
|align=center|5-1
|  Miku Matsumoto
| Finalização (chave de braço)
| MARS: Attack 1
| 21/07/2006
|align=center| 2
|align=center| 1:17
|  Tóquio, Japão
|
|-
| Vitória
|align=center|4-1
|  Maria Naja
| Finalização (chave de braço)
| Clube da Luta 5
| 28/05/2006
|align=center| 1
|align=center| 1:05
|  Salvador, Bahia
|
|-
| Derrota
|align=center|3-1
|  Ana Michelle Tavares
| Finalização (triângulo)
| Show Fight 3
| 25/10/2005
|align=center| 2
|align=center| N/A
|  São Paulo, Brasil
|
|-
| Vitória
|align=center|3-0
|  Luane Taise
| Finalização (chave de braço)
| Night of the Fight 1
| 23/07/2005
|align=center| 1
|align=center| 3:20
|  Vila Velha, Espírito Santo
|
|-
| Vitória
|align=center|2-0
|  Vanessa Porto
| Decisão (unânime)
| Barra Submission Wrestling
| 19/02/2005
|align=center| 2
|align=center| 5:00
|  Brasil
|
|-
| Vitória
|align=center|1-0
|  Iris Lopes
| Finalização (chave de braço)
| Vitoria Extreme Fighting 2
| 16/10/2004
|align=center| 2
|align=center| 3:40
|  Vitória, Espírito Santo
|
|-
|}

Ligações externas 
 

Lutadoras de MMA do Brasil
Desportistas do Brasil em casos de doping
Naturais de Vila Velha